Вади́м Ива́нович Пенте́шкин (род. 26 июня 1941) — советский волейболист, игрок сборной СССР (1967). Чемпион Европы 1967. Нападающий. Мастер спорта международного класса (1967).

Выступал за команду «Буревестник»/МВТУ (Москва). Обладатель Кубка СССР 1972. В составе сборной Москвы в 1967 году стал серебряным призёром Спартакиады народов СССР и чемпионата СССР.

В составе сборной СССР в 1967 году стал чемпионом Европы.

Источники 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Персоналии по алфавиту
Волейболисты СССР
Родившиеся в 1941 году
Родившиеся 6 августа
Чемпионы Европы по волейболу